Der § 103 StGB

 behandelte bis 2017 im deutschen Strafgesetzbuch die Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten
 behandelt im österreichischen Strafgesetzbuch die Überlieferung an eine ausländische Macht (siehe Liste der Delikte des österreichischen Strafgesetzbuches)